Segunda Guia Espiritual da Oomoto. Nasceu em 1893. Filha de Nao Deguchi.

Juntamente com Nao e Onisaburo dedicou-se à Santa Causa.

Adorada como a mãe, em virtude de sua personalidade magnânima. Suas pinturas e seus escritos de "Arte Sem Arte" causam admiração até a especialistas. Autora de poemas e de uma autobiografia.

Concomitantemente com Onisaburo, esteve encarcerada durante seis anos e oito meses.

Segundo os crentes, ao falecer, em 1952, ascendeu aos céus.

Ligações externas

Site da Oomoto do Japão

Site da Oomoto da América do Sul

Religiosos do Japão
Pessoas do período Meiji
Pessoas do período Taisho
Pessoas do período Showa